IHP steht für:

 Individueller Hilfeplan, ein  Instrument des "Landschaftsverbandes Rheinland" für Menschen mit Behinderungen zur Finanzkalkulation
 Innovations for High Performance Microelectronics / Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik, früher Institut für Halbleiterphysik, Mitglied der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)
 Institut Henri Poincaré
 Institut für Halbleiterphysik in Frankfurt (Oder)
Internationaler Hochhauspreis
 International Humanitarian Partnership
 Internationales Hydrologisches Programm, ein Tätigkeitsprogramm der UNESCO zur Erforschung des Wasserkreislaufes und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasservorkommen
 Italian Horse Protection Association, italienische Organisation zur Rettung und Rehabilitation misshandelter Pferde

ihp+ steht für:
 International Health Partnership and Related Initiatives, Internationales Gesundheitspartnerschaftsprogramm und die damit zusammenhängenden Initiativen.

IHP